Oroszország
Arhangelszkoje – település Oroszországban, Baskíria Arhangelszkojei járásának székhelye
Arhangelszkoje – település Oroszországban, Baskíria Gafuri járásában
Arhangelszkoje – település Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen
Arhangelszkoje – település Oroszországban, a Voronyezsi terület Annai járásában
Arhangelszkoje – település Oroszországban, a Voronyezsi terület Hoholszkiji járásában